Barry Douglas (1960-), pianiste et chef d'orchestre irlandais ;
 Barry Douglas (1989-), footballeur professionnel écossais.